Bahnhof Sontheim steht für:
 Bahnhof Heilbronn-Sontheim, bis 1939 Sontheim (Neckar)
 Bahnhof Sontheim-Brenz an der Bahnstrecke Aalen–Ulm und der Bahnstrecke Gundelfingen–Sontheim-Brenz 
 Bahnhof Sontheim (Schwaben) an der Bahnstrecke Buchloe–Memmingen